O Liga Regional (ou Insular) do Fogo de 2015-16 foi a epoca de Associação Regional de Fogo de Futebol (ARFF), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 20, dez em Primeira e Segunda Divisões.  A época futebolista arranca em 10 do outubro.

O campeão do torneio foi o Vulcânicos conqustou o nove título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2016 em maio.

Clubes

Primeira Divisão
 Académica do Fogo
 Baxada
 Botafogo FC
 Cutelinho FC
 Juventude
 Nô Pintcha
 Spartak D'Aguadinha
 União de São Lourenço
 Valência
 Vulcânicos

Segunda Divisão
ABC de Patim
Atlântico - São Filipe
Atlético dos Monsteiros
Brasilim
Desportivo de Cova Figueira
Esperança FC - Achada Furna
 Grito Povo - Ribeira do Ilhéu
Luzabril - Luzia Nunes
Nova Era FC
 Parque Real - Cova Figueira

Resumo da Temporada
A edição 2015-16 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Vulcànicos.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: ABC de Patim
2a: Atlético - perdeu na jogos promocionais com Juventude

Jogos

Jogos promocionais

Evolução dos posições

Estadísticas
Melhor vitória:: São Lourenço 1 - 12 Académica Fogo (3 de abril)
Mais diferencias na nombre de gols: dois jogos
 Cutelinho 10 - 3 Juventude (30 de janeiro)
 São Lourenço 1 - 12 Académica Fogo (3 de abril)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional do Fogo de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular do Fogo
Desporto em Cabo Verde em 2015
Futebol de 2016 em Cabo Verde
Década de 2010 em Fogo (Cabo Verde)